bielik – gatunek ptaka z rodziny jastrzębiowatych
 MF Bielik – miejski prom samochodowo-pasażerski
 ORP „Bielik” (w służbie 1965-1988) – jednostka projektu 613
 ORP „Bielik” (w służbie od 2003) – okręt projektu 207, eks norweski HNoMS Svenner.
 EM-10 Bielik – samolot odrzutowy
 M-346 Bielik – polska nazwa szkolno-treningowych samolotów M-346 w barwach polskich
 „Orzeł bielik” – moneta bulionowa
 Krystian Bielik – piłkarz polski
 Strony zaczynające się od „Bielik”
 Bielik – polski dron opracowany przez Dron House S.A.